Salcia se poate referi la:

 Localități din România:
 Salcia, Brăila
 Salcia Tudor, Brăila, reședința comunei cu același nume
 Căldărușa, Brăila, sat denumit în trecut Salcia sau Scheaua;
 Salcia, Buzău
 Salcia, Dolj
 Salcia, Galați
 Salcia, Mehedinți, reședința comunei cu același nume
 Salcia, Olt
 Salcia, Prahova, reședința comunei cu același nume
 Salcia, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Salcia Nouă, Vrancea
 Salcia Veche, Vrancea
 Localități din Republica Moldova:
 Salcia - sat din componența comunei Botnărești din raionul Anenii Noi
 Salcia - localitate centru de comună din raionul Șoldănești
 Salcia - localitate centru de comună din raionul Taraclia

Vezi și 
 Râul Salcia (dezambiguizare)
 Sălcuța (dezambiguizare)
 Sălcioara (dezambiguizare)
 Salcie (gen)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova